Брайан Уиллси (; род. , Лондон, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, нападающий. В середине июля 2015 года завершил профессиональную карьеру игрока. На данный момент работает в тренерском штабе клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш».

Игровая карьера 
Брайан Уиллси начинал играть в Хоккейной лиге Онтарио. На драфте НХЛ 1996 был выбран в 6-м раунде под общим 146-м номером клубом «Колорадо Эвеланш». С 1998 по 2003 год выступал в системе клуба «Колорадо Эвеланш». 9 января 2000 года дебютировал в НХЛ.

В октябре 2003 года перешёл в «Вашингтон Кэпиталз». Во время локаута НХЛ 2004/05 играл за словенскую «Олимпию». С 2006 по 2008 год играл за «Лос-Анджелес Кингз». В июле 2008 года подписал контракт с «Колорадо Эвеланш».

С 2010 по 2012 год играл в АХЛ за клубы «Херши Беарс» и «Гамильтон Булдогс». В сезоне 2012/13 играл в финском клубе ТПС, позже провёл 11 матчей в чемпионате Швейцарии за клуб «Клотен Флайерз».
Летом 2013 года перешёл в «Медвешчак», выступающий в КХЛ. За хорватский клуб провёл 13 матчей и набрал 5(2+3) очков, после чего вернулся в ТПС. Клуб сообщил, что будет поддерживать связь с Уиллси, который может вернуться в «Медвешчак» по окончании сезона.

Достижения 
 Победитель Хоккейной лиги Онтарио (OHL) - 1998

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика Уиллси на eliteprospects.com
 Статистика Уиллси на hockeydb.com

Родившиеся в Лондоне (Онтарио)
Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Эребру»
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»